De Roemeense voetbalclub FC Politehnica Timișoara speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Politehnica Timișoara

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 22.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Roemenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Politehnica Timișoara
FC Politehnica Timișoara